Cubitus – seria komiksowa
 Cubitus – jedna z żyłek budujących skrzydło owada, in. żyłka kubitalna, żyłka łokciowa
 łacińska nazwa stawu łokciowego